Pereljub (russisch und ukrainisch ) ist der Name folgender Dörfer:
 Pereljub (Russland), Rajonverwaltungssitz in der Oblast Saratow, Russland
 Pereljub (Ukraine), in der Oblast Tschernihiw, Ukraine